Francisca Sintes e Gemma Triay Pons erano le detentrici del titolo, ma Sintes non ha partecipato. Triay Pons ha fatto coppia con Sandra Moll, ma ha perso in semifinale 7–5, 2–6, [7–10] contro Bianca Taylor and Lee Whitwell.

Taylor e Whitwell hanno perso in finale 6–7(5–7), 6–2, [4–10] contro Amanda Carreras e Lindsay De Haro-Sene.

Tabellone

Tabellone principale

Note 
 

Tennis agli Island Games 2011